Strelec (mađ.: Muralövő) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mala Subotica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 317 stanovnika te 81 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji